Натуральне число 549
 549 рік до нашої ери
 549 рік нашої ери